El Vulcanus in Japan programme (en valencià programa Vulcanus), establert en 1997, consisteix en un programa d'intercanvi per a estudiants de la Unió Europea dirigit cap a l'àmbit laboral. Va ser establit pel centre per a la Cooperació Industrial EU-Japó, una joint venture entre la Comissió Europea i el Ministeri d'Economia, Comerç i Indústria del Japó. El seu objectiu principal és promocionar la cooperació industrial entre les empreses europees i japoneses.

Objectius del programa 
El programa Vulcanus in Japan es basa a facilitar ocupacions industrials per a estudiants de la UE. Els participants són seleccionats entre els millors candidats (al voltant de 40 sobre 800 fins a 1000 cada any). Per a ser triat, els estudiants han d'estar en l'últim any dels seus estudis de grau, o seguint un curs de postgrau en l'àmbit de l'enginyeria, ciències o arquitectura. L'objectiu final crear futurs executius capaços d'interaccionar social i professionalment amb el poble japonès, familiaritzant-se amb la cultura japonesa.

Estudiants 
La taula mostra el nombre de participants cada any per país, així com el nombre total de participants des que començà el programa.

Referències

Enllaços externs 
 Vulcanus in Japan en el lloc web EU-Japó  
 Lloc alumni de Vulcanus in Japan 
 Grup de Vulcanus in Japan en LinkedIn 

Política educativa
Educació al Japó
Educació a la Unió Europea